plaatsen in de VS:
Deer Creek (Illinois)
Deer Creek (Minnesota)
Deer Creek (Oklahoma)
beken in de VS:
Deer Creek (Californië)
Deer Creek (Maryland)